Amerikai Egyesült Államok
 Sunnydale (Arkansas)
 Sunnydale (Kansas)
 Sunnydale (Kentucky)
 Sunnydale (Utah)
 Sunnydale (King megye, Washington)
 Sunnydale (Thurston megye, Washington)

Film
 Sunnydale, a Buffy, a vámpírok réme helyszíne